GBE steht für:
 Gesamtbetriebsertrag, eine Größe in der Gewinn- und Verlustrechnung
 Gesundheitsberichterstattung, ein Bericht zu Gesundheitsfragen
 1,4-α-Glucan-verzweigendes Enzym (engl. Glycogen branching enzyme), Enzym
 Knight Grand Cross bzw. Dame Grand Cross of the Order of the British Empire, höchste Auszeichnung eines britischen Ritterordens 
 Flughafen Gaborone (IATA-Code), Gaborone, Hauptstadt von Botswana
 Gewertetes Bruttoergebnis beim Golf, siehe Handicap (Golf)#Bildung eines Score Differential für eine Runde

Gbe steht für:
 Gbe-Sprachen, Name einer Gruppe von Sprachen

GbE steht für:
 Gigabit-Ethernet, siehe Ethernet#Gigabit-Ethernet

GBE